Beardsley kan henvise flere personer:
 Aubrey Beardsley, en engelsk illustrator og tegner
 Peter Beardsley, en tidligere engelsk fodboldspiller